Papinniemi (finnisch für „Pfarrer-Halbinsel“) ist der Name mehrerer Orte in Finnland:

 Papinniemi, Ort in der Gemeinde Heinävesi 
 Papinniemi, Ort in der Gemeinde Kitee 
 Papinniemi, Ort in der Gemeinde Taivassalo
 Papinniemi, Wüstung in der Gemeinde Parikkala, siehe Papinniemi (Parikkala)